Славянский базар:
 «Славянский базар» — исторические гостиница и ресторан в Москве на Никольской улице.
 «Славянский базар» — исторический ресторан в Томске.
 «Славянский базар» — международный фестиваль искусств в Витебске.